Муайда́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 125 км на північ від Марселя, 50 км на захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Муайдан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Муайдан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи